Чемпіонат Уельсу з футболу 2018—2019 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Титул чемпіона за два тури до фінішу здобув Нью-Сейнтс (ввосьме поспіль).

Клуби

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати 
Перший етап

Другий етап — перша група

Другий етап — друга група

Лідери чемпіонату

Плей-оф Ліги Європи 
Півфінали

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 — 11 травня 2019

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 травня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт прем'єр-ліги
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2019
Уельс
Уельс